La statio era una caserma dell'esercito romano
 Il termine è anche sinonimo di mansio, una stazione di sosta o di posta lungo le strade romane
 Una statio è, in esogeologia, una località presente sulla superficie di un corpo celeste raggiunta in passato da missioni spaziali con equipaggio
 Termine latino per indicare la Messa stazionale nella liturgia cattolica